Ostindien steht für:

 historische Bezeichnung für eine Großregion in Asien (Vorder- und Hinterindien, Malaiischer Archipel), siehe Europäische Expansion #Die Expansion in Asien
 veraltet für Britisch-Indien  (1858–1947)
 Spanisch-Ostindien (bis 1899)
 Niederländisch-Ostindien (bis 1945), siehe Niederländisch-Indien

Siehe auch:
 Nordostindien (Sieben Schwesterstaaten)
 Ostindien-Kompanie (Handelsgesellschaften)
 Patriarchat von Ostindien (Erzbistum Goa und Daman)